

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
10 reti
  Teemu Pukki (3 rigori)

4 reti

  Amer Gojak

  Andrea Belotti

3 reti

  Tigran Barseghyan
  Alek'sandr Karapetyan
  Henrix Mxit'aryan (1 rigore)
  Edin Džeko

  Armin Hodžić
  Miralem Pjanić (1 rigore)
  Kōstas Fortounīs (1 rigore)
  Nicolò Barella

  Ciro Immobile
  Lorenzo Insigne
  Jorginho (3 rigori)

2 reti

  Geworg Ġazaryan
  Edin Višća
  Fredrik Jensen

  Federico Bernardeschi
  Moise Kean
  Fabio Quagliarella (2 rigori)

  Alessio Romagnoli
  Marco Verratti
  Nicolò Zaniolo

1 rete

  Edgar Babayan
  Hovhannes Hambarjowmyan
  Eldar Čivić
  Izet Hajrović
  Rade Krunić
  Deni Milošević
  Benjamin Källman
  Joel Pohjanpalo
  Pyry Soiri
  Jasse Tuominen

  Anastasios Dōnīs
  Kōstas Galanopoulos
  Dīmītrīs Kolovos
  Dīmītrīs Limnios
  Petros Mantalos
  Giōrgos Masouras
  Vaggelīs Paulidīs
  Zeca
  Francesco Acerbi
  Leonardo Bonucci

  Federico Chiesa
  Stephan El Shaarawy
  Riccardo Orsolini
  Leonardo Pavoletti
  Lorenzo Pellegrini
  Stefano Sensi
  Yanik Frick
  Dennis Salanović

1 autogol

  Aram Ayrapetyan (pro Italia)
  Adnan Kovačević (pro Grecia)

  Stjepan Lončar (pro Armenia)

  Andreas Malin (pro Bosnia ed Erzegovina)

 Q